Седьмая поправка к Конституции США (1792)

См. также